Mit Kraftwerk Żarnowiec können folgende Kraftwerke gemeint sein:
 Kernkraftwerk Żarnowiec
 Pumpspeicherkraftwerk Żarnowiec